Алекса́ндр Куприя́нов:
 
 Куприянов, Александр Тимофеевич (1912—1974) — советский машиностроитель, лауреат Государственной премии СССР.